Севе́рный — посёлок сельского типа Пыщугского района Костромской области, входит в сосстав Пыщугского сельского поселения.

Расположен на левом берегу реки Фёрдос, в 8 км к западу от райцентра — села Пыщуг, высота над уровнем моря 196 м. Южнее посёлка проходит автодорога .

Основан в 1954 году. 20 лет назад население посёлка составляло около 2000 человек. На 2008 год население составило 121 человек, в посёлке 5 улиц:
 Заречная
 Набережная
 Новая
 Центральная
 Школьная

Население

Примечания

Ссылки 
 
 [maps.vlasenko.net/?lon=45.5625&lat=58.920833 Северный на картах]

Населённые пункты Пыщугского района